1001, het jaar 1001
 1001 (getal), het getal 1001
 1001 (automerk), een voormalig Zweeds automerk
 Duizend-en-een-nacht, verzameling verhalen in de vorm van een raamvertelling uit het Midden-Oosten